Das Virginia Slims of Houston 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 27. März bis 1. April 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Houston